En , Nowa Słupia est le nom :
 de la gmina de Nowa Słupia, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 du village de Nowa Słupia, chef-lieu de cette gmina.

Voir aussi